Robert Millis – Produttore statunitense (1974-)
 Robert L. Millis – Astronomo statunitense